Ла Индепенденсија има више значења:

 Ла Индепенденсија (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Ла Индепенденсија (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Ла Индепенденсија, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија, Палестина (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија, Лас Пилас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Индепенденсија (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Индепенденсија, Лас Моритас (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Индепенденсија (Коскиви), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику